Пиетриш има више значења:

 Пиетриш (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Пиетриш (Олт), насеље у округу Олт у Румунији